Buira ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ariel Buira Seira (* 1933), ehemaliger mexikanischer Botschafter
 Pilar Buira Ferre (* 1961), katalonische Choreografin, Performerin, Tanzpädagogin und Kulturveranstalterin